League of Wales 1992/1993 (znana jako  Konica League of Wales ze względów sponsorskich) był 1. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Sezon został otwarty 15 sierpnia 1992 r., a zakończył się 22 maja 1993 r. Mistrzem został zespół .

Skład ligi w sezonie 1992/1993 
W lidze rywalizowało dwadzieścia drużyn – osiem z Cymru Alliance,
dziesięć z Welsh Football League National Division
i po jednej z Northern Premier League oraz Northern Premier League Division One.

Źródło:.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

 
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Walii
1993 w Walii